Wasserman ist der Familienname folgender Personen:

 Dale Wasserman (1914–2008), US-amerikanischer Theaterschriftsteller
 Debbie Wasserman Schultz (* 1966), US-amerikanische Politikerin
 Eddie Wasserman (1923–1992), US-amerikanischer Jazz-Saxophonist und Klarinettist
 Edel Wasserman (* 1932), US-amerikanischer Chemiker
 Gordon Wasserman, Baron Wasserman (* 1938), britisch-kanadischer Wirtschaftsmanager, Wirtschaftswissenschaftler und Politiker der Conservative Party
 James Wasserman (1948–2020), US-amerikanischer Autor, Verleger, Herausgeber und Thelemit
 Jeffrey Wasserman (1946–2006), US-amerikanischer Maler
 Kevin Wasserman, Mitglied der US-amerikanischen Punkband The Offspring
 Lew Wasserman (1913–2002), US-amerikanischer Präsident des Medienkonzerns MCA
 Rob Wasserman (1952–2016), US-amerikanischer Bassist
 Robin Wasserman (* 1978), US-amerikanische Fantasy-Autorin
 Sandra Wasserman (* 1970), belgische Tennisspielerin

Wasserman ist:

 der nach Lawrence H. Wasserman benannte Asteroid (2660) Wasserman

Siehe auch:
 Wassermann